Der SsangYong XLV (seit 2021: SsangYong Tivoli Grand) ist ein Sport Utility Vehicle der SsangYong Motor Company. Er basiert auf dem SsangYong Tivoli, ist jedoch 24 Zentimeter länger und 1,5 Zentimeter höher. Da der Längenzuwachs ganz dem Kofferraum zugutekommt, hat der XLV den gleichen Radstand wie der Tivoli.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das SUV auf dem Genfer Auto-Salon 2016, in den Handel kam es im Juni 2016. Der Name des Fahrzeugs steht für eXciting smart Lifestyle Vehicle. Bereits auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2015 in Frankfurt am Main zeigte SsangYong mit dem XLV-Air Concept einen Ausblick auf eine Langversion des Tivoli.

In Deutschland wurde der XLV im Gegensatz zum Tivoli im Sommer 2019 vom Markt genommen. Rund zwei Jahre später kam er als Tivoli Grand wieder in den Handel.

Sicherheit 
2016 wurde der SsangYong XLV vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. In der Basisausführung erhielt der XLV drei von fünf möglichen Sternen. Da jedoch für das Modell ein Sicherheitspaket optional erhältlich ist, wurde der XLV zusätzlich auch mit dem Sicherheitspaket getestet. Bei diesem Test erhielt er vier von fünf Sternen.

Technische Daten 
Angetrieben wird der XLV von den aus dem Tivoli bekannten Motoren: einem 1,6-Liter-Ottomotor mit 94 kW (128 PS) und einem 85 kW (115 PS) starken Dieselmotor, ebenfalls mit 1,6 Liter Hubraum. Beide Varianten wurden sowohl mit Vorderrad- als auch mit Allradantrieb gebaut. Der Tivoli Grand wird nur noch von einem 1,5-Liter-Ottomotor mit 120 kW (163 PS) angetrieben. Er hat ausschließlich Vorderradantrieb.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2016 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 7.401 Tivoli neu zugelassen worden. Da der Tivoli in der Statistik in einer gemeinsamen Modellreihe mit dem XLV bzw. Tivoli Grand geführt wird, sind die Zahlen nicht trennbar und werden daher in beiden Artikeln aufgeführt. Mit 1.471 Einheiten war 2016 das bisher erfolgreichste Verkaufsjahr, was ebenso mit der Einführung der Langversion zu erklären ist.

Weblinks 

 Deutschsprachige Website bei Ssangyong.de

Einzelnachweise 

XLV
Sport Utility Vehicle
Kombi